Horvátország
Draganići falu Draganić községben, Károlyváros megyében

Szerbia
Draganići falu Raška községben, a Raškai körzetben